Дохо́дный до́м Солодо́вникова — здание-достопримечательность, находящееся в Мещанском районе Москвы на улице Гиляровского, дом 57. Ныне — Центросоюз Российской Федерации. Охраняется как объект культурного наследия.

История 
В 1901 году Гаврила Солодовников, крупный меценат России и купец, умер. Перед смертью он указал, что 20 147 700 рублей выделить на благотворительность. Сумма была разбита на три части: «устройство земских женских училищ в Тверской, Архангельской, Вологодской, Вятской губерниях», «устройство профессиональных школ в Серпуховском уезде для выучки детей всех сословий и… на устройство там и содержание приюта безродных детей» и «на строительство домов дешевых квартир для бедных людей, одиноких и семейных». Солодовников в завещании написал о последнем:

Доходный дом Солодовникова строился на деньги Гаврилы Солодникова с 1906 года по 1908 год Т. Я. Бардтом по проекту архитекторов И. И. Рерберга и М. М. Перетятковича, так как их работы выиграли конкурс «Дома дешёвых квартир для семейных и для одиноких». Дом для одиноких «Свободный гражданин» начал работу 5 мая 1909 года, 7 мая 1909 года открыт дом для семейных «Красный ромб». В доме для одиноких было 1152 квартиры, а для семейных 183. Квартиры были коммунальные. В доме были: магазины, столовые, бани, прачечные, библиотеки, летние души — в дом для семейных, кроме того были: ясли и детский сад. Дома были электрифицированы. Квартира в «Свободный гражданин» стоила 1 рубль 25 копеек за неделю, в другом 2 рубля 50 копеек. Зарплата рабочего тех лет составляла 1 рубль 48 копеек за день. Сперва вместо рабочих здесь стали жить чиновники, однако вскоре рабочие всё же поселились здесь.

Архитектура 
Архитекторы — И. И. Рерберг и М. М. Перетяткович. Дом представляет собой жилой комплекс, состоящий из двух крыльев, в виде каре. Левое крыло «Дом для семейных» построено по проекту И. И. Рерберга, а правое «Дом для одиноких» — М. М. Перетятковичем. Здание относится к направлению модерн, стиль неоготический. Верхи фронтона представляют собой щипцы. Стены покрашены в красный цвет, а декор выкрашен в белый цвет, что контрастно. Также в фасаде здания присутствуют башенки и окна, наподобие бойниц.

Примечания

Ссылки 
Страница в реестре объектов культурного наследия.

Здания и сооружения Мещанского района
Солодовникова
Здания и сооружения, построенные в 1908 году в Москве